Lovci pokladů může být:

 Lovci pokladů – hledači pokladů
 Lovci pokladů (film) – americký akční dobrodružný film
 Lovci pokladů: Kniha tajemství – pokračování filmu Lovci pokladů
 Lovci pokladů: Na hraně historie – seriál od Disney+
 Lovci pokladů (kniha) – kniha pro děti
 Lovci pokladů (komiks) – komiks
 Lovci prokletých pokladů –  americký akční dobrodružný televizní seriál